Северсон () — англоязычная фамилия

Известные носители
 Северсон, Деймон (род. 1994) — канадский хоккеист; защитник.
 Северсон, Эдвард Луис (Эдди Веддер) (род. 1964) — американский музыкант, вокалист и гитарист группы Pearl Jam